Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2010 года — 12-й турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 13 по 23 апреля 2010 года в Минске и Бобруйске, Белоруссия. Сборная США стала чемпионом и завоевала свой пятый титул, одолев в финале сборную Швеции в со счётом 3:1. Бронзовую медаль выиграла сборная Финляндии, победившая в матче за третье место сборную России — 5:1.

Лучшим бомбардиром стал финн Теему Пулккинен, набравший 15 (10+5) очков за результативность. Он же стал и лучшим нападающим турнира. Лучшим вратарём был признан американец Джек Кэмпбелл, а лучшим защитником стал швед Адам Ларссон.

Арены 
На предварительном этапе матчи группы A проходили в «Бобруйск-Арене», а матчи группы B в минском Дворце спорта. Матчи плей-офф прошли во Дворце спорта, а утешительного раунда в «Бобруйск-Арене». Финал состоялся на новом современном стадионе «Минск-Арена».

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборные Белоруссии и Латвии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 ^
 *
 ^ ×
 *

 *
 *
 *
Северная Америка
 *
 *

 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2009 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2009 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC+3).

Группа B 

Время местное (UTC+3).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC+3).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+3).

Полуфинал 
Время местное (UTC+3).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+3).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+3).

Финал 
Время местное (UTC+3).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Джек Кэмпбелл
 Защитник:  Адам Ларссон
 Нападающий:  Теему Пулккинен

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Джек Кэмпбелл
 Защитники:  Адам Кленденинг —  Адам Ларссон
 Нападающие:  Юхан Ларссон —  Евгений Кузнецов —  Теему Пулккинен

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Апрель 2010 года
Спорт в Белоруссии в 2010 году
2010
Ю
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Белоруссии
Чемпионаты мира в Белоруссии